O Campeonato Colombiano de Futebol de 1989 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 42º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Torneio Apertura e Torneo Finalización). No Apertura se jogava em grupo único em turno e returno, assim como no Finalización. Os oito melhores pontuados em coeficientes de acordo com suas posições na tabela de ambos torneios (e não pela pontuação) são classificados para um Octogonal de dois grupos, onde os dois melhores de cada grupo vão a um quadrangular final. O clube vencedor e o vice campeão do campeonato classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1990. Porém, com o cancelamento,o único clube colombiano participante foi o Atlético Nacional, na condição de campeão da Copa Libertadores da América de 1989

Participantes

Campeão
Não houve campeão, torneio cancelado devido ao assassinato do árbitro Álvaro Ortega no quadrangular final. 

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1989